Fujimori ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Fujimori (* 1938), peruanischer Politiker und Präsident Perus (1990–2000)
 Keiko Fujimori (* 1975), peruanische Politikerin, Tochter von Alberto Fujimori
 Kenji Fujimori (* 1980), peruanischer Politiker, Sohn von Alberto Fujimori
 Ryōji Fujimori (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Fujimori Seikichi (1892–1977), japanischer Schriftsteller und Dramaturg
 Fujimori Shizuo (1891–1943), japanischer Maler
 Terunobu Fujimori (* 1946), japanischer Architekt
 Yoshifumi Fujimori (* 1958), japanischer Hürdenläufer
 Yuka Fujimori (* 1986), japanische Snowboarderin